Борисково — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Борисково — деревня в Россонском районе Витебской области.

Россия 
 Борисково — деревня в Сокольском районе Вологодской области.
 Борисково — деревня в Усть-Кубинском районе Вологодской области.
 Борисково — деревня в Приволжском районе Ивановской области.
 Борисково — деревня в Жуковском районе Калужской области.
 Борисково — деревня в Красносельском районе Костромской области.
 Борисково — деревня в Волоколамском районе Московской области.
 Борисково — деревня в Истринском районе Московской области.
 Борисково — деревня в Бежаницком районе Псковской области.
 Борисково — опустевшая деревня в Невельском районе Псковской области, Артёмовская волость.
 Борисково — деревня в Невельском районе Псковской области, Ивановская волость.
 Борисково — деревня в Невельском районе Псковской области, Новохованская волость.
 Борисково — деревня в Псковском районе Псковской области.
 Борисково — деревня в Клепиковском районе Рязанской области.
 Борисково — село в Рязанском районе Рязанской области.
 Борисково — посёлок (жилой массив) в составе города Казань Татарстана.
 Борисково — деревня в Бежецком районе Тверской области.
 Борисково — деревня в Вышневолоцком районе Тверской области.
 Борисково — деревня в Калининском районе Тверской области.
 Борисково — деревня в Кимрском районе Тверской области.
 Борисково — деревня в Лесном районе Тверской области.
 Борисково — деревня в Молоковском районе Тверской области.
 Борисково — деревня в Сандовском районе Тверской области.
 Борисково — деревня в Спировском районе Тверской области.
 Борисково — деревня в Рыбинском районе Ярославской области.
 Борисково — деревня в Ярославском районе Ярославской области.